Сукиях — село в Кулинском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Вихлинский“».

Географическое положение 
Расположено в 6 км к северо-востоку от районного центра села Вачи, у подножья плато Шунудаг.

Население

Примечания

Ссылки 
 История с. Сукиях на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района